Makkabi oder Maccabi (hebräisch) steht für

 Beiname des Judas Makkabäus (der Hammergleiche), Führer der Juden im Kampf gegen das hellenistische Reich der Seleukiden 

Davon abgeleitet sind zumeist Eigennamen von Sportvereinen und -verbänden: 
 Maccabi World Union, internationaler jüdischer Sport-Dachverband

Zentraleuropa
 Makkabi Deutschland e. V., Dachverband verschiedener deutsch-jüdischer Sportvereine
 TuS Makkabi Berlin, deutsch-jüdischer Sportverein in Berlin
 TuS Makkabi Frankfurt, deutsch-jüdischer Sportverein in Frankfurt am Main
 TSV Maccabi München, deutsch-jüdischer Sportverein in München
 SC Maccabi Wien, jüdischer Sportverein in Wien

Osteuropa
 Makabi in der Tschechoslowakei
 Makkabi Brünn, ehemaliger jüdischer Sportverein aus Brünn, Tschechien
 Makabi Warschau, jüdischer Sportverein aus Warschau, Polen
 Maccabi Bukarest, Vorgängerverein des Fußballvereins Dinamo Bukarest, Rumänien
 Makkabi Czernowitz, jüdischer Fußballverein aus Czernowitz, Ukraine

Israel
 Maccabi Haifa Football Club, israelischer Fußballverein aus Haifa
 Maccabi Herzlia, israelischer Fußballverein aus Herzlia
 Maccabi Netanja FC, israelischer Fußballverein aus Netanja
 Maccabi Petach Tikwa FC, israelischer Fußballverein aus Petach Tikwa
 Maccabi Rischon LeZion, israelischer Sportverein aus Rischon LeZion
 Maccabi Tel Aviv, größter Sportverein Israels
 Maccabi Tel Aviv (Basketball), Basketballmannschaft von Maccabi Tel Aviv 
 Maccabi Tel Aviv (Fußball), Fußballmannschaft von Maccabi Tel Aviv 

Sonstige
 Makkabi, früherer Name der Schweizer Zeitschrift Tachles

Siehe auch:
 Makkabiade
 Makkabäer